Гиг II д’Альбон (; ум. ) — граф Форе в 1138—1199 годах и Лиона в 1138—1173 годах. Сын и наследник Гига I. Как граф Форе был вассалом Франции, а графство Лион входило в состав Священной Римской империи.

При Гиге II продолжилась тянувшаяся на протяжении многих десятилетий борьба графов Лиона с архиепископами за власть в Лионе. Духовных князей поддерживали германские императоры. В 1156 году Фридрих I Барбаросса вручил лионскому архиепископу графские регалии. В ответ на это Гиг II осадил город. Но несмотря на все попытки, взять Лион ему не удалось.

В 1173 году при посредничестве папы Александра III было заключено соглашение. Гиг II отказывался от прав на графство Лион, в обмен на это ему было обещано, что его сын будет назначен архиепископом. С условиями договора согласился и французский король Людовик VII. После этого во владении Гига II осталось только графство Форе со столицей в городе Монбризон.

Вместе с сеньорами де Божё Гиг д’Альбон поддерживал короля в его борьбе с графами Оверни и взял в плен виконта Понса де Полиньяка.

В 1199 году Гиг II принял монашеский постриг в основанном им цистерцианском монастыре Бонлье, где и умер через 7 лет.

Семья 
Известны трое его сыновей:
 Гиг III де Форе (ум 1204) — преемник отца в его владениях
 Рено II де Форе (ум. 1226), архиепископ Лиона с 1193.
 Умберт, канонник в Лионе.

Литература 
 David Bailie Warden, Maur-François Dantine, Charles Clémencet, Saint-Allais (Nicolas Viton), Ursin Durand, François Clément: L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la naissance de notre-seigneur. G. Desprez, Paris 1770.
 Patrice Béghain, Bruno Benoit, Gérard Corneloup, Bruno Thévenon, Dictionnaire historique de Lyon, Stéphane Bachès, 2009, Lyon, 1054 p., (ISBN 2-915266-65-8), p. 1110

графы де Форе
правители Европы XII века
Дом д’Альбон